Urraca Sánchez z Pamplony (†956) byla leónskou královnou a princeznou z Pamplony.

Rodina 
Urraca se narodila jako dcera krále Sancha I. z Pamplony a Tody z Pamplomy a byla tak rodem královskou princeznou.

Byla sestrou krále Garcíy Sáncheze I. z Pamplony a tetou krále Sancha II. z Pamplony.

Provdala se za Ramira II. Leónského a měla s ním syna Sancha I. Leónského a dceru jeptišku a regentku Elvíru Ramírez.

Byla babičkou krále Ramira III. Leónského.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Královny
Osoby s nejistým datem narození
Ženy
Úmrtí v 10. století